

Cinema 
Sogni ad occhi aperti (Daydreams) – film del 1922 diretto da Buster Keaton e Eddie Cline
Daydreams – film del 1928 diretto da Ivor Montagu

Musica 
Daydreams – album degli Opus del 1980